Luca Guadagnino (1971) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Vinny Guadagnino (1987) – personaggio televisivo e attore statunitense